Die Baureihe V 200 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 Diesellokomotive DB-Baureihe V 200.0, spätere Baureihe 220 der Deutschen Bundesbahn
 Diesellokomotive DB-Baureihe V 200.1, spätere Baureihe 221 der Deutschen Bundesbahn
 Diesellokomotive DR-Baureihe V 200, spätere Baureihe 120 der Deutschen Reichsbahn, zu Zeiten der Deutschen Bahn AG als Baureihe 220 eingereiht